Achtala ist der Name folgender Orte:
 Achtala (Lori), Stadt in der Provinz Lori in Armenien
 Werin Achtala, Dorf in der Provinz Lori in Armenien
 Achtala (Gurdschaani), Kurort und Stadtteil von Gurdschaani in der Region Kachetien in Georgien